

Astronomia
 11656 Lipno – asteroide della fascia principale

Geografia

Lipno, comune del voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Lipno, comune del voivodato della Grande Polonia
 Lipno (comune rurale), comune del voivodato della Cuiavia-Pomerania

Lipno, comune del distretto di Louny
 Lipno nad Vltavou, comune del distretto di Český Krumlov